BCE steht für:
 Before the Christian/Common/Current Era, siehe v. u. Z. (vor unserer Zeitrechnung)
 IG Bergbau, Chemie, Energie, deutsche Gewerkschaft
 Banco Central del Ecuador
 Banque centrale européenne, die Europäische Zentralbank
 BCE Inc., vormals Bell Canada Enterprises
 Berlin-Coblenzer Eisenbahn, siehe Kanonenbahn
 Bonn-Cölner Eisenbahn-Gesellschaft, deutsches Eisenbahnunternehmen
 Broadcasting Center Europe, luxemburgisches Medien- und Rundfunkunternehmen
 Bryce Canyon Airport (IATA-Code), Flughafen von Bryce Canyon City nördlich des Bryce-Canyon-Nationalparks, Garfield County (Utah), Utah
 Basic chess endings, Standardwerk (1941) von Schachgroßmeister Reuben Fine

bce steht für:
 Bamenyam (ISO-639-3-Code), Graslandsprache, die in der Kameruner Region Ouest gesprochen wird

Siehe auch:

Abkürzung